Шукууб-Чан-Йопаат (д/н — бл.593) — ахав Ік'хаабхо’ у 566—593 роках.

Життєпис 
Походив з династії Коби. Про його батьків та дату народження немає відомостей. Церемонія сходження на трон відбулася у 566 році. Згаданий у зв'язку з «ювілейними» обрядами в 573, 578 і 583 роках на стелах 29 і 27, у зв'язку з грою в м'яч під 574 роком і у зв'язку з присвятою майданчики для гри в м'яч під 593 роком. Ці дії засвідчували поступове посилення держави й перетворення її на гегемона Північного Юкатану. Водночас союз з Канульським царством.

На замовлення цього ахава створено Панель 9, в якій розповідається про утворення держави та появи правлячої династії. Про державну діяльність Шукууб-Чан-Йопаата після 593 року нічого невідомо. Наслідував син Йопаат-К'авііль, якому Шукууб-Чан-Йопаат влаштував шлюб з канульською царівною.

Джерела 
 Benavidez Castillo, Antonio. Cobá: una ciudad prehispánica de Quintana Roo. México, 1981. P.55
 Gronemeyer, Sven. A Preliminary Ruling Sequence of Cobá, Quintana Roo // Wayeb Notes, No. 14, 2004. P. 2-3
 Pérez de Heredia Puente, Eduardo and Péter Bíró. Ceramics and Epigraphy: Coba and the history of Northern Yucatán. 2013

Царі Коби
Правителі VI століття